Si candida alle elezioni politiche del 2022, dove viene eletta deputata nel collegio Campania.

Iscritta al gruppo parlamentare Fratelli D'italia dal 18 ottobre 2022, dal 9 novembre 2022 fa parte della V commissione (bilancio, tesoro e programmazione).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni